Ingrid Andersson kan avse:
 Ingrid Andersson (författare) (1918–1994), svensk författare
 Ingrid Andersson (1920–1992), svensk riksdagsledamot (Moderaterna)
 Ingrid Andersson (jurist) (född 1927), svensk jurist
 Ingrid Andersson (socialdemokratisk politiker) (född 1939), svensk sjuksköterska och socialdemokratisk politiker
 Ingrid Andersson (född 1951), författare till Första hästboken och andra böcker om husdjur
 Ingrid Andersson (född 1953), författare av en bok om Karin Larsson (1986) och andra böcker om Dalarna